Partia Libertariańska (Polska)
 Partia Libertariańska (USA)
 Partia Libertariańska (Wielka Brytania)
 Libertariańskie Towarzystwo Islandii
 Partia Libertariańska (Hiszpania)
 Partia Libertariańska (Holandia)